Lily Lake peut désigner les lieux suivants :

Canada 
 , plusieurs lacs de Nouvelle-Écosse.
 Lily Lake, un lac de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).

États-Unis 
 Lily Lake, un lac américain dans le comté d'El Dorado, en Californie.
 , un lac de Floride.
 Lily Lake, un village du comté de Kane, en Illinois.
 , un lac du comté de Custer dans l'Idaho.
 , un lac du comté de Blue Earth dans le Minnesota.
 Lily Lake, un lac du comté de Waseca dans le Minnesota.
 , un lac du comté de Washington dans le Minnesota.
 , une census-designated place  du comté de Kenosha dans le Wisconsin.

Voir aussi